Het seizoen 2013/2014 was het 80ste seizoen van Southampton FC in het Engelse voetbal en het 36ste in de hoogste afdeling van het land. Het was het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uit Southampton uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2005. Onder leiding van trainer-coach Mauricio Pochettino, die halverwege het vorige seizoen was aangesteld, eindigden The Saints op de achtste plaats in de eindrangschikking. Middenvelder Adam Lallana werd door de supporters van de club aan het einde van het seizoen uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Pochettino stapte aan het einde van het seizoen op en vertrok naar Tottenham Hotspur. Hij werd opgevolgd door Ronald Koeman.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Southampton vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2013/14 en op de achtste plaats eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2014
Southampton